Nicolas Massao Ferreira Silva (São Paulo, 25 de setembro de 1992) é um esgrimista brasileiro.

Iniciou sua carreira aos 10 anos de idade e participou dos Jogos Olímpicos 2016 no Rio de Janeiro. Seus irmãos Nathan Shin e Naira Sathiyo também praticam esgrima desde pequenos.

Atualmente é patrocinado pelo Esporte Clube Pinheiros e pela Universidade Prestiberiana Mackenzie, onde faz graduação em engenharia de produção. Também serve o Exército Brasileiro como 3º Sargento Técnico Temporário. Além de conciliar o treino e os estudos, procura usar ensinamentos do Budismo (de Nichiren Daishonin) para melhorar seu desempenho.

Compartilha um canal no Youtube com o esgrimista Richard Grünhaüser chamado Vida de Esgrimista. Os vídeos têm aproximadamente 6 minutos e acompanham o cotidiano de seus treinos e campeonatos pelo mundo.

Títulos
 Campeão Brasileiro Livre de 2013 
 Campeão Brasileiro Livre de 2015
 Campeão Brasileiro Juvenil de 2012
 Campeão Brasileiro Juvenil de 2011

Torneios/Campeonatos/Jogos Internacionais

Torneios/Campeonatos Zonais

Torneios/Campeonatos Nacionais

Esgrimistas de São Paulo
Esgrimistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Naturais da cidade de São Paulo